Станислав Барциковский (; ок. 1832, Калиш — после 1897) — польский художник, график, иллюстратор.

Биография 
После окончания варшавского реального училища, а 1846—1852 годах обучался в Академии изящных искусств в Варшаве.

Работал учителем рисования и каллиграфии в Калишской мужской гимназии. Среди его воспитанников были Станислав Масловский (в будущем известный художник) и А. Парчевский.

Творчество 

Автор серии рисунков архитектурных памятников Калиша, которые вошли в «Альбом Калиша» (Варшава, 1858) литографа Эдварда Ставецкого.

В 1862 году передал в дар виленскому музею свою работу с изображением Стефана Батория, Петра Скарги и Яна Замойского, во время посещения ими Виленской Академии.

Участник выставок Общества поощрения изящных искусств в Варшаве. В 1869 году представил картину «Королевский дворца Станислава Августа Понятовского», в 1897 — «Помолвка в XVI веке».

Выполнил миниатюру на словой кости, изображающую последние минуты жизни гетмана Стефана Чарнецкого, представленную в Варшаве в 1889 году на выставке древнего и современного искусства.

Рисунки архитектурных памятников Калиша работы С. Барциковского публиковались на страницах общепольского еженедельника «Tygodnik Ilustrowany». Создал несколько сакральных картин для костëлов Калиша.

Автор статей со своими иллюстрациями о калишских костëлах в журналах «Tygodnik Ilustrowany» и «Kłosy».

Источники 
 Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1. Wrocław 1971; Grajewski L.,
 Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. (do 1918 r.). Warszawa 1972 стр. 28.
 Rudniewska A., Świątynie polskie w drzeworytach warszawskich XIX wieku. Warszawa 1993 стр. 27.

Умершие в XIX веке
Художники Польши XIX века
Художники-иллюстраторы Польши
Графики Польши
Выпускники Варшавского реального училища